Lushington ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Manners Lushington (1819–1864), britischer Politiker
 Edmund Law Lushington (1811–1893), britischer Hochschullehrer
 James Law Lushington (1780–1859), britischer Politiker